Октя́брьское (в 1989—1992 гг. — посёлок городского типа Октябрьский) — село в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в сельское поселение Сибирский сельсовет.

География 
Расположено у реки Повалиха и разделено рекой на 2 части, которые находятся друг от друга на значительном расстоянии.

 Климат
Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом — 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января — −19,9 °C, июля — +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360 мм.

 Уличная сеть
В селе 7 улиц: Нагорная, Новая, Октябрьская, Приозерная, Садовая, Цветочная и Центральная.

 Расстояние до
 районного центра Новоалтайск: 20 км.
 краевого центра Барнаул: 25 км.

 Ближайшие населённые пункты
Сибирский (ЗАТО) 1,5 км, Казачий 4 км, Лесной 4 км, посёлок Сибирский 5 км, Боровиха 7 км, Костяки 7 км, Повалиха 8 км, Лесная Поляна 8 км, Зудилово 9 км, Рогуличный 10 км Волга 11 км Кислуха 11 км.

История 
Село на реке Повалиха в Списках населённых мест Сибирского края 1928 года значится как посёлок Октябрь в составе Белоярского района Барнаульского округа Сибирского края. Посёлок возник в 1925 году одновременно с появлением новой территориальной единицы — Сибирского края, появившегося 25 мая 1925 года. После переименования Среднекраюшинского сельсовета, в 1960 году был создан Первомайский сельсовет, в состав которого и вошёл посёлок.

По переписи 1926 года в посёлке Октябрь было 46 хозяйств. Проживало 234 человека, из них 124 женщины и 110 мужчин.

В 1989 году посёлок был преобразован в посёлок городского типа Октябрьский Первомайского района (перепись 2002 года), входил в состав Октябрьского поселкового Совета.

В 1992 году посёлок получил статус села и название Октябрьское, при этом поселковый совет был реорганизован в сельский Совет Первомайского района.

В 1996 году Октябрьский сельсовет Первомайского района был упразднён, территория села Октябрьское Октябрьского сельсовета была передана в состав Сибирского сельсовета.

Население

Инфраструктура 
В селе работают крестьянско-фермерские хозяйства, ООО «Октябрьский хлебокомбинат», ООО УК «АИА» — производство мяса и мясопродуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, ООО «БРИК» — производство кирпича, ООО «Агротранзит» — выращивание зерновых и зернобобовых, кормовых культур; заготовка растительных кормов, ООО «Агрохолдинг» — растениеводство и животноводство, есть магазины с различным ассортиментом товаров.

Почтовое отделение, обслуживающие село Октябрьское, находится в ЗАТО Сибирский, есть ФАП. Большинство коммунальных и государственных услуг жители Октябрьского получают в ЗАТО Сибирский. В селе идёт газификация, полностью село должно быть подключено к газопроводной сети в 2019 году.

Транспорт 
Посёлок расположен рядом с автомобильной трассой Новосибирск — Барнаул — Бийск, есть автомобильные дороги с твёрдым покрытием, что обеспечивает круглогодичное пользование транспортом. Имеется автобусное сообщение с соседними селами, районным центром и городом Барнаулом.

Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайске.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)
Бывшие посёлки городского типа Алтайского края
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции